Убиства у Мидсамеру () је британска телевизијска детективска серија која се емитује на ITV од 1997. Серију је адаптирао Ентони Хоровиц базирано на књизи Керолин Грејем. Главни лик је детектив главни инспектор Џон Барнаби, који ради за костонску полицију. Џон је млађи рођак претходног главног лика Тома Барнабија. Џона глуми Нил Даџеон док је Тома глумио Џон Нетлс. 

Приче се врте око Барнабијевих напора да реши бројна убиства која се дешавају у измишљеном селу Мидсамер у енглеској. Барнаби је кроз серију радио са неколико детектива наредника: Гавин Трој кога глуми Данијел Кејси, Данијел Скот кога глуми Џон Хопкинс, Бенџамин Џоунс кога глуми Џејсон Хјуџс, Чарли Нелсон кога глуми Гвилим Ли и тренутно Џејми Винтер кога глуми Ник Хендрикс.

Радња 
Приче су постављене у данашњој Енглеској и врте се око напора Тома Барнабија (касније Џона Барнабија) да се реше бројна убиства која се одвијају у идиличном, живописном, али смртоносном селу у измишљеном округу Мидсамеру. Са Барнабијем је радило неколико различитих наредника током серије: 

 Гавин Трој, радио са Томом Барнабијем (Данијел Кејси) 
 Данијел "Ден" Скот, радио са Томом Барнабијем (Џон Хопкинс) 
 Бенџамин "Бен" Џоунс, радио и са Томом и са Џоном Барнабијем (Џејсон Хјуз)
 Чарли Нелсон, радио са Џоном Барнабијем (Гвилим Ли) 
 Џејми Винтер, радио са Џоном Барнабијем (Ник Хендрикс)

Улоге

Епизоде

Књиге 
Керолин Грејем - "Збиство у Беџерс Дрифту" (1987.)
Керолин Грејем - "Смрт странца" (1989.)
Керолин Грејем - "Скривено убиство" (1996.)
Керолин Грејем - "Записано крвљу" (1995.)
Керолин Грејем - "Верна до смрти" (1998.)
Керолин Грејем - "На сигурном месту" (1999.)
Керолин Грејем - "Дух у машини" (2004.)
Џеф Еванс- "Убиства у Мидсамеру - Снимање енглеског крими класика" (2003.)

Референце 

Британске криминалистичке серије
Британске серије које су се почеле приказивати 1997.
Оригинални програм мреже ITV
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије ITV Studios-а